Il doppio del Japan Open Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Julian Knowle e Jürgen Melzer erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Marcelo Melo e Bruno Soares.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer hanno battuto in finale Andreas Seppi e Dmitrij Tursunov 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (quarti di finale)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010